Dieser Artikel ist eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2003 in den USA. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Gruppe A

Nigeria

Nordkorea

Schweden

USA

Gruppe B

Brasilien

Frankreich

Südkorea

Norwegen

Gruppe C

Argentinien

Deutschland

Japan

Kanada

Gruppe D

Australien

China

Ghana

Russland

Siehe auch 
 Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen/Torschützinnen

Kader
Kaderliste